Лицом к лицу:
 Лицом к лицу (фильм, 1967) — польский фильм режиссёра Кшиштофа Занусси;
 Лицом к лицу (фильм, 1976) — фильм Ингмара Бергмана, производства Швеция, оригинальное название «Ansikte Mot Ansikte»;
 Лицом к лицу (фильм, 1979) / Ballë për ballë — фильм албанских режиссёров К. Чашку и П. Милкани;
 Лицом к лицу (фильм, 1986) — фильм производства СССР;
 Лицом к лицу (фильм, 1995) / Boca a boca — фильм Мануэля Перейра.